JCR steht für:

Körperschaften:

 Japan Credit Rating Agency, engl. für Nihon Kakuzuke Kenkyūjo, japanische Ratingagentur
 Jewish Cultural Reconstruction, Inc., New York; ab 1947 rechtskräftig zuständig für die Sammlung herrenloser jüdischer Kulturgüter in der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland

Publikationen:

 Journal Citation Reports
 Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, umbenannt in Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention
 Journal of Coastal Research
 Journal of Conflict Resolution, ein akademisches Journal, das schulmeisterliche Artikel und Buchrezensionen, die von international Konflikten und deren Bewältigung handeln, publiziert
 Journal of Consumer Research

Weiteres:

 Jamal Campbell-Ryce, ein jamaikanischer, international bekannter Fußballer
 Java Content Repository, Ablage für die Java-API
 Junior Common Room
 Junior Combination Room
 Revolutionary Coordinating Junta (Spanisch: Junta Coordinadora Revolucionaria, JCR) in den 1970er Jahren bäuerliche, guerrillerisch orientierte, kommunistische Partei in Südamerika

JCR